Bannya ist der Familienname folgender Personen:

 Badjé Bannya (um 1912–1970), nigrischer Erzähler
 Rezwana Choudhury Bannya, bangladeschische Sängerin